Denis Aleksandrovitch Bodrov - en russe :  (Denis Aleksandrovič Bodrov) - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Son frère Ievgueni Bodrov est également professionnel.

Biographie

Carrière en club 

En 2003, il commence sa carrière avec l'équipe réserve du Lada Togliatti pensionnaire de Pervaïa liga, le troisième échelon national. Il fait ses débuts avec l'équipe première dans la Superliga en 2005. Il est repêché par les Flyers de Philadelphie en ,  au total, au repêchage d'entrée dans la LNH 2006. Il a remporté la Coupe continentale 2006 avec le Lada. Durant la saison 2008-2009, il est échangé à l'Atlant Mytichtchi en retour de Mikhaïl Gloukhov le . Son contrat est résilié d'un commun accord le . Le , il signe avec les Flyers un contrat avec leur club ferme de la Ligue américaine de hockey, les Phantoms de l'Adirondack.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il honore sa première sélection senior avec la sélection senior le  lors d'un match amical face à la Biélorussie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 || Lada Togliatti || Superliga ||37 ||2 ||2 ||4 ||42 ||8 ||0 ||0 ||0 ||8 
|-
|2006-2007 || Lada Togliatti || Superliga ||49 ||1 ||5 ||6 ||70 ||3 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2007-2008 || Lada Togliatti || Superliga ||46 ||2 ||9 ||11 ||74 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 
|-
|2008-2009 || Lada Togliatti || KHL ||24 ||1 ||5 ||6 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Atlant Mytichtchi || KHL ||21 ||1 ||5 ||6 ||24 ||4 ||0 ||1 ||1 ||10
|-
|2009-2010 || Atlant Mytichtchi || KHL || 12|| 1|| 0|| 1|| 6|| || || || ||
|-
|2009-2010 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 17|| 1|| 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || HK Spartak Moscou || KHL || 45|| 3|| 7|| 10|| 71|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2011-2012 || HK Spartak Moscou || KHL || 53|| 6|| 15|| 21|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HK Spartak Moscou || KHL || 38|| 4|| 12|| 16|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || HK Spartak Moscou || KHL || 54|| 3|| 15|| 18|| 30||  
|-
| 2014-2015 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 43|| 1|| 4|| 5|| 57|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2015-2016 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 50|| 1|| 8|| 9|| 40|| 9|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
|2016-2017 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 37 || 1 || 2 || 3 || 93 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2017-2018 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 2||0||0||0||0 ||-|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2018-2019|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 48|| 3|| 11|| 14|| 32|| 7|| 1|| 0|| 1|| 12
|-
| 2019-2020 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL ||50 ||2 ||9 ||11 ||45 ||2 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
| 2020-2021|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 12||2||1||3||18 ||-|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2020-2021 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 22 || 2 || 1 || 3 || 16 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2021-2022 || Sibir Novossibirsk || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2006 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 3|| 3|| 2|| +3|| align="left"| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Moscou
Naissance en août 1986
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur du HK Spartak Moscou
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Sibir Novossibirsk